Матс Виландер је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4.

Носиоци

  Иван Лендл (финалиста)
  Матс Виландер (победник)
  Стефан Едберг (четврто коло)
  Андре Агаси (полуфиналиста)
  Борис Бекер (друго коло)
  Џими Конорс (четвртфиналиста)
  Јаник Ноа (друго коло)
  Милослав Мечирж (треће коло)

  Тим Мејот (треће коло)
  Анри Леконт (треће коло)
  Бред Гилберт (друго коло)
  Гиљермо Перез-Ролдан (треће коло)
  Јонас Свенсон (друго коло)
  Андрес Гомез (треће коло)
  Андерс Јерид (треће коло)
  Џон Макенро (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1988.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1988.